Weerstand (component)
 Elektrische weerstand (eigenschap)